Alexander Wladimirowitsch Rjasanzew (russ. Александр Владимирович Рязанцев, engl. Alexander Vladimirovich Ryazantsev) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Wladimirowitsch Rjasanzew (Eishockeyspieler) (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Alexander Wladimirowitsch Rjasanzew (Schachspieler) (* 1985), russischer Schachgroßmeister